Открытый чемпионат Барселоны 2009 — это 7-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах David Lloyd Club Turó в Барселоне, Испания, с 13 по 19 апреля 2013 года, продолжая весеннюю грунтовую серию WTA.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Ализе Корне (тогдашняя 14-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает оба своих финала соревнований тура ассоциации.
 Мария Кириленко уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Хосе Мартинес Санчес выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин

 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA

 Barcelona Open Banco Sabadell 2009

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Испания
Теннис
Апрель 2009 года
2009